Алекса́ндр Ткачёв:
 
 Ткачёв, Александр Захарович (1885—1927) — войсковой старшина, начальник конвоя атамана Дутова, командир дутовского отряда.
 Ткачёв, Александр Илларионович (1907—1976) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.